João Muniz ist der Name folgender Personen:

* João Batista Muniz CSsR (1900–1977), Bischof von Barra
 João Carlos Muniz (1893–1960), brasilianischer Diplomat